Gminy o tej nazwie:
 Polanco – gmina w Hiszpanii

Osoby o tym nazwisku:
 Jordy Polanco – belizeński piłkarz